Voici la liste des planètes mineures numérotées de 475001 à 476000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 475001 à 476000

475001-475100

475101-475200

475201-475300

475301-475400

475401-475500

475501-475600

475601-475700

475701-475800

475801-475900

475901-476000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000